Пуль — фамилия.
 Пуль, Фредерик Катберт (1869—1936) — британский генерал, участник гражданской войны в России.
 Пуль, Шандор (1955—2021) — бывший венгерский футбольный арбитр.
 Пуль, Эмиль (1889—1962) — государственный деятель Третьего рейха, директор и вице-президент Имперского банка, статс-секретарь Имперского правительства.

См. также 
 Пул